Арыкбалык () — топоним в Казахстане:
 Арыкбалык — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Арыкбалык — озеро в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Арыкбалык — озеро в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.